Latina (municipi italià), a la regió del Laci i capital de la província de Latina 
 Bisbat de Latina-Terracina-Sezze-Priverno, seu de l'Església catòlica, immediatament subjecta a la Santa Seu, que pertany a la regió eclesiàstica Laci
 Província de Latina, part de la regió del Laci (Itàlia)
 Latina (Madrid), districte de Madrid
 Teatro La Latina, local teatral en el barri del mateix nom de Madrid 
 La Latina o Beatriz Galindo, escriptora castellana del segle XV
 Latina Televisión, canal de televisió peruà
 latina  o llatí , llengua indoeuropea de la branca itàlica, parlada antigament pels romans